Tempio della Concordia, ad Akragas (Agrigento);
Tempio della Concordia, a Roma.